John Stratton ist der Name folgender Personen:

* John Stratton (Politiker) (1769–1804), US-amerikanischer Politiker
 John Stratton (Schauspieler) (1925–1991), britischer Schauspieler 
 John Stratton (Sänger) (* 1931), kanadischer Sänger, Musikhistoriker und -produzent
 John L. N. Stratton (1817–1889), US-amerikanischer Politiker